Абрамувка — частина села Вулька Цицовска, Ленчинський повіт, Люблінське воєводство
 Абрамувка — частина села Цішина-Ґурна, Опатовський повіт, Свентокшиське воєводство

Див. також 

 Абрамівка
 Абрамовка